Plaatsen:
 Damme (België), stad in de provincie West-Vlaanderen
 Damme (Duitsland), gemeente in de deelstaat Nedersaksen

Personen:
 Ellen ten Damme, Nederlands actrice en zangeres
 Marinus Damme, Nederlands ingenieur, ambtenaar en politicus

Zie ook 
 Van Damme